Томас Йок Денг (; ) — австралийский футболист кенийского происхождения, защитник клуба «Альбирекс Ниигата» и сборной Австралии. Участник летних Олимпийских игр 2020 в Токио и чемпионата мира 2022.

Клубная карьера 
Денг — воспитанник клубов «Аделаида Блю Иглз», «Плейфорд Сити» и «Вестерн Иглз». В 2013 году он дебютировал за основной состав последних. В 2014 году Томас выступал за «Грин Галли». В начале 2015 года Денг перешёл в «Мельбурн Виктори». 9 октября в матче против «Аделаида Юнайтед» он дебютировал в A-Лиге. Летом 2016 года Денг на правах аренды перешёл в «дубль» нидерландского ПСВ. 26 августа в матче против дублёров «Утрехта» он дебютировал в Эрстедивизи. По окончании аренды Денг вернулся в «Мельбурн Виктори». 6 ноября 2017 года в поединке против «Вестерн Сидней Уондерерс» Томас забил свой первый гол за клуб. В 2018 году он помог клубу выиграть чемпионат.

Летом 2020 года Денг перешёл в японский «Урава Ред Даймондс». 4 июля в матче против «Иокогама Ф. Маринос» он дебютировал в J-лиге. 23 августа в поединке против «Виссел Кобе» Томас забил свой первый гол за «Урава Ред Даймонд»с. 

Летом 2022 года Денг подписал контракт с «Альбирекс Ниигата». 14 августа в матче против «Тотиго Ува» он дебютировал во Второй J-лиге.

Международная карьера 
В 2016 году Денг принял участие в молодёжном Кубке Азии в Катаре. На турнире он сыграл в матче против команды Вьетнама.  В том же году Денг принял участие в юношеском чемпионата Азии в Бахрейне. На турнире он сыграл в матчах против сборных Китая, Узбекистана и Таджикистана. 

15 октября 2018 года в товарищеском матче против сборной Кувейта Денг дебютировал за сборную Австралии. 

В 2018 году Денг во второй раз принял участие в молодёжном Кубке Азии в Китае. На турнире он сыграл в матчах против сборных Сирии и Южной Корее. 

В 2020 году Томас завоевал бронзу молодёжного Кубка Азии в Таиланде. На турнире он сыграл с командами Ирака, Таиланда, Сирии и Узбекистана. 

В 2021 году в составе олимпийской сборной Австралии Денг принял участие в летних Олимпийских играх 2020 в Токио. На турнире он сыграл в матчах против команд Аргентины, Испании и Египта.

Достижения 

Клубные

 «Мельбурн Виктори»
 Победитель A-Лиги — 2017/2018

Примечания 

Футболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по футболу
Игроки олимпийской сборной Австралии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Мельбурн Виктори»
Игроки ФК «Йонг ПСВ»
Игроки ФК «Урава Ред Даймондс»
Игроки ФК «Альбирекс Ниигата»